Bitwa pod Lepanto (1499) – I bitwa pod Lepanto
 Bitwa pod Lepanto (1500) – II bitwa pod Lepanto
 Bitwa pod Lepanto (1571) – III bitwa pod Lepanto